Юниън може да се отнася за:
 Юниън, град в Орегон, САЩ

 Хора
 Габриел Юниън (р. 1972), американска актриса

 Окръзи в САЩ
 Юниън (окръг, Айова)
 Юниън (окръг, Арканзас)
 Юниън (окръг, Джорджия)
 Юниън (окръг, Илинойс)
 Юниън (окръг, Индиана)
 Юниън (окръг, Кентъки)
 Юниън (окръг, Мисисипи)
 Юниън (окръг, Ню Джърси)
 Юниън (окръг, Ню Мексико)
 Юниън (окръг, Орегон)
 Юниън (окръг, Охайо)
 Юниън (окръг, Пенсилвания)
 Юниън (окръг, Северна Каролина)
 Юниън (окръг, Тенеси)
 Юниън (окръг, Флорида)
 Юниън (окръг, Южна Дакота)
 Юниън (окръг, Южна Каролина)